''Există mai multe persoane cunoscute publicului, care poartă numele Mircea Drăgan, după cum urmează

 Mircea Drăgan (regizor), (n. 3 octombrie 1932 - d. 31 octombrie 2017), regizor de film și scenarist român
 Mircea Drăgan (muzician) (n. 20 mai 1945),  compozitor și aranjor român, fost membru al formațiilor Sideral (1965-1968), Mondial (1968-1972), Romanticii (1972-1991). ( vezi Mircea Drăgan )

Dezambiguizare
Nume proprii